Il doppio femminile del Citi Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Sania Mirza e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo ma non hanno potuto difenderlo in quanto impegnate alle Olimpiadi di Londra.

Shūko Aoyama e Chang Kai-chen hanno battuto in finale Irina Falconi e Chanelle Scheepers per 7-5 6-2.

Teste di serie

  Ol'ga Govorcova /  Alla Kudrjavceva (semifinale)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (semifinale)

  Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy (quarti di finale)
  Eléni Daniilídou /  Karin Knapp (ritirate)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2012
WTA Tour 2012